Lavon pode se referir a:

 Lavon: cidade no Texas, nos Estados Unidos da América.
 Lavon: comunidade na Galileia, em Israel.
 Lavon: lago no Texas, nos Estados Unidos da América.
 Pinhas Lavon: político israelense.

Desambiguação